Kaplí zasvěcených Panně Marii Pomocné je více:

 Kaple Panny Marie Pomocné (Anenská Studánka), okres Ústí nad Orlicí
 Kaple Panny Marie Pomocné (Brtnice), okres Jihlava
 Kaple Panny Marie Pomocné (Děčín), okres Děčín
 Kaple Panny Marie Pomocné (Duchcov), okres Teplice
 Kaple Panny Marie Pomocné (Hlavnice), okres Opava
 Kaple Panny Marie Pomocné (Hluboké Mašůvky), okres Znojmo
 Kaple Panny Marie Pomocné (Kostomlaty pod Milešovkou), okres Teplice
 Kaple Panny Marie Pomocné (Kravaře), okres Česká Lípa
 Kaple Panny Marie Pomocné (Kvasice), okres Kroměříž
 Kaple Panny Marie Pomocné (Libnov), okres Sokolov
 Kaple Panny Marie Pomocné (Liptaň), okres Bruntál
 Kaple Panny Marie Pomocné (Lukoveček), okres Zlín
 Kaple Panny Marie Pomocné (Malšín), okres Český Krumlov
 Kaple Panny Marie Pomocné (Náčkovice), okres Litoměřice
 Kaple Panny Marie Pomocné (Nová Ves), okres Brno-venkov
 Kaple Panny Marie Pomocné (Odolenov), okres Klatovy
 Kaple Panny Marie Pomocné (Pěkov), okres Náchod
 Kaple Panny Marie Pomocné (Přední Paště), okres Klatovy
 Kaple Panny Marie Pomocné (Strážný), okres Prachatice
 Kaple Panny Marie Pomocné (Tuněchody), okres Tachov
 Kaple Panny Marie Pomocné (Újezd), okres Česká Lípa
 Kaple Panny Marie Pomocné (Vintířov), okres Chomutov
 Kaple Panny Marie Pomocné (Zahrady), okres Děčín
a další…

Související články 
 Kaple Panny Marie
 Kostel Panny Marie Pomocné